Rupícola (del latín rupes, -is, ‘roca’, y el sufijo ‒́cola) puede referirse a:

 El hábitat rupícola, el hábitat propio especialmente de los acantilados, cortados y pendientes muy pronunciadas de montaña, litoral marino o fluvial.
 El ecosistema rupícola, el ecosistema propio especialmente de los acantilados, cortados y pendientes muy pronunciadas de montaña, litoral marino o fluvial.
 Las plantas rupícolas o litófitas.
 La fauna rupícola, los animales rupícolas.
 Las aves rupícolas, que anidan en rocas.
 Los mamíferos rupícolas, como la cabra montés, por ejemplo.